Radcliffe peut faire référence à :

Patronyme 

 Alfred Reginald Radcliffe-Brown (1881-1955), anthropologue britannique ;
 Ann Radcliffe (1764-1823), écrivaine anglaise ;
 Cyril Radcliffe (1899-1977), avocat et homme politique britannique ;
 Daniel Radcliffe (1989-), acteur britannique ;
 Dorothy Hartopp Radcliffe (1887-1959), suffragette britannique ;
 Jack Radcliffe(1960-), acteur de films pornographiques gays ;
 John Radcliffe (1652-1714), médecin anglais et mécène ;
 Lewis Radcliffe (1880-1950), ichtyologiste et malacologiste américain ;
 Mark Radcliffe (1952-), producteur, coproducteur, producteur associé, producteur exécutif et assistant réalisateur américain ;
 Paula Radcliffe (1973-), athlète anglaise ;
 Percy Radcliffe (1874–1934), militaire britannique ;
 Percy Radcliffe (1916-1991), membre du Conseil législatif et Président du Conseil exécutif de l'île de Man ;
 Philip Radcliffe (1905-1986), musicologue et compositeur anglais ;
 Timothy Radcliffe (1945-), maître général des dominicains (1992 - 2001) ;
 Violet Radcliffe (vers 1908-1926), actrice américaine.

Toponyme 

 Radcliffe, localité du comté de Hardin dans l'Iowa aux États-Unis ;
 Radcliffe, localité du Grand Manchester ;
 Radcliffe College, université de Cambridge dans le Massachusetts), collège associé à l'université Harvard ;
 Radcliffe Camera, bibliothèque scientifique de l'université d'Oxford, au Royaume-Uni ;
 Observatoire Radcliffe, observatoire faisant partie du site de Green College (Oxford) ;
 Ligne Radcliffe, nom donné par les Britanniques à la ligne de partition entre les dominions de l'Inde et du Pakistan, nommé d'après Cyril Radcliffe.

Voir aussi 
 
 
 Radclyffe Hall
 Edward Radclyffe

Patronyme anglais